Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2009 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Juan Martín del Potro je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Roger Federer (finale)
 Andy Murray (četrti krog)
 Rafael Nadal (polfinale)
 Novak Đoković (polfinale)
 Andy Roddick (tretji krog)
 Juan Martín del Potro (prvak)
 Jo-Wilfried Tsonga (četrti krog)
 Nikolaj Davidenko (četrti krog)
 Gilles Simon (tretji krog)
 Fernando Verdasco (četrtfinale)
 Fernando González (četrtfinale)
 Robin Söderling (četrtfinale)
 Gaël Monfils (četrti krog)
 Tommy Robredo (četrti krog)
 Radek Štěpánek (četrti krog)
 Marin Čilić (četrtfinale)

<li>  Tomáš Berdych (tretji krog)
<li>  David Ferrer (drugi krog)
<li>  Stanislas Wawrinka (prvi krog)
<li>  Tommy Haas (tretji krog)
<li>  James Blake (tretji krog)
<li>  Sam Querrey (tretji krog)
<li>  Philipp Kohlschreiber (tretji krog)
<li>  Juan Carlos Ferrero (četrti krog)
<li>  Mardy Fish (poškodba)
<li>  Paul-Henri Mathieu (prvi krog)
<li>  Ivo Karlović (prvi krog)
<li>  Victor Hănescu (prvi krog)
<li>  Igor Andrejev (prvi krog)
<li>  Viktor Troicki (drugi krog)
<li>  Lleyton Hewitt (tretji krog)
<li>  Nicolás Almagro (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji 

| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=6
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= D Young
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=3
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= T Robredo
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Federer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Greul
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= JI Chela
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= L Hewitt
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=21
| RD2-team05= J Blake
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= O Rochus
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6<sup>6
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=14
| RD2-team08= T Robredo
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Federer
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=31
| RD3-team02= L Hewitt
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=5
| RD3-score02-4=4
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=21
| RD3-team03= J Blake
| RD3-score03-1=62
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=14
| RD3-team04= T Robredo
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Federer
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=14
| RD4-team02= T Robredo
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=2
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
}}

2. del

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Seppi
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= S Devvarman
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= F Gil
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Golubev
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Mayer
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Bolelli
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= R Štěpánek
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= N Đoković  
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= C Ball
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M González
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= J Witten
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4='''6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=23
| RD2-team05=

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2009